A Taça CERS de 2002/03 foi a 23ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 30 de Novembro de 2002, e finalizou a 26 de Abril de 2003.

Equipas da Taça CERS 2002/03
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
A pré-eliminatória foi disputada a 20 de Outubro e 17 de Novembro

Fase Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

´

https://web.archive.org/web/20111202034131/http://www.cerh.eu/docs/cers/historical/cerh_hist_CERS_23.pdf

Hóquei em patins
Taça CERS